Просечье — село в Александро-Невском районе Рязанской области, административный центр Просеченского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 13 км на восток от райцентра посёлка Александро-Невский.

История 
Просечье в качестве села с церковью великого Чудотворца Николая упоминается в Ряжских окладных книгах 1676 года. Вместо упоминаемой в XVII столетии деревянной церкви, разобранной в 1782 году, на новом кладбище построена была новая деревянная церковь во имя того же св. Николая, при которой приделы в честь преподобного Сергия Радонежского и св. Петра, Митрополита Московского, были окончены и освящены в 1784 году. В 1801 году настоящая Никольская церковь была возобновлена. В 1852 году помещиком Аничковым близ церкви построена деревянная богадельня. В 1877 году помещиком Волашиным построена на кладбище каменная усыпальница. Школа, основанная помещиком Владимиром Васильевичем Валашиным, существовала с 1871 года.

В XIX — начале XX века село являлось центром Просеченской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 273 дворов.

С 1929 года село являлось центром Просеченского сельсовета Новодеревенского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Просеченского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Просеченская средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Александро-Невского района